Eduardo Martínez puede referirse a:

 Eduardo Martínez del Campo y Acosta (1840-1911), abogado y político español.
 Eduardo Martínez de la Pera (1880-1969), cineasta argentino.
 Eduardo Martínez Torner (1888-1955), compositor y concertista español.
 Eduardo Martínez Celis (1890-1943), periodista, ensayista y político mexicano. 
 Eduardo Martínez Somalo (1927-2021), cardenal español. 

Nombre compuesto
Eduardo Esteban Martínez (1961-), jugador argentino de voleibol.
Hugo Eduardo Martínez Padilla (1971-), político mexicano.